Ажи́нов — донская казачья дворянская фамилия, также топоним.

Фамилия 
 Ажинов, Василий Александрович (1866—1931) — русский и донской казачий военачальник, генерал-лейтенант.
 Ажинов, Иван Александрович (1864—1920) — русский генерал-майор, донской казак.

Топоним 
 Ажинов — хутор в Багаевском районе Ростовской области, назван по фамилии основателя — представителя рода Ажиновых.

См. также